Андре́й Серге́евич Кравчу́к (; 26 февраля 1999 года; Черновцы, Украина) — украинский футболист, полузащитник клуба «Ворскла».

Клубная карьера 
Воспитанник донецкого «Шахтёра».

В ходе сезона 2017/18 перешёл в донецкий «Олимпик». 21 октября 2018 года впервые сыграл в Премьер-лиге. В матче против одесского «Черноморца» вышел на замену на 84-й минуте.

28 января 2021 года отправился на просмотр в московское «Торпедо». 25 февраля подписал контракт, рассчитанный на 4,5 года. 

В общей сложности провёл за «Торпедо» 35 матчей, но покинул команду по семейным обстоятельствам в марте 2022 года.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Украины.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Ворскла»